Besouro - o inseto
Ou ainda:
Besouro Mangangá, um capoeirista brasileiro da década de 1920 ao qual eram atribuídos feitos heróicos e lendários
Besouro - filme brasileiro sobre o capoeirista
O Besouro Verde - Filme de 2011 com Seth Rogen e Cameron Diaz
Besouro (Marvel Comics) - vilão da Marvel Comics
Besouro (canção de Emicida) - canção de Emicida

Veja também
Escaravelho

Desambiguação